Тивновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тивновичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Тивновичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.